Les championnats d'Europe de cyclisme sur route sont des compétitions de cyclisme sur route organisées par l'Union européenne de cyclisme et faisant concourir des cyclistes issus des pays membres de l'UEC dans trois catégories : juniors (moins de 19 ans), espoirs (moins de 23 ans) et élites (professionnels).

Histoire 
Les premières traces d'une épreuve de championnat d'Europe de cyclisme sur route remontent aux années 1970. Avant l'introduction des championnats du monde de cyclisme juniors en 1975, des championnats d'Europe juniors avaient en effet déjà été organisés. Il semble que la première édition de cette compétition ait eu lieu à Munich en République fédérale d'Allemagne le 8 juillet 1973, pour l'épreuve routière homme, courue sur 102 kilomètres. Une deuxième édition a été organisée l'année suivante en Pologne. Deux épreuves ont eu lieu à Varsovie  : une courses en ligne de 126 kilomètres, le 3 juillet 1974 et un contre-la-montre par équipes, long de 70 kilomètres, le 6 juillet. En 1975, ces championnats d'Europe "juniors" cèdent la place aux championnats du monde juniors. Les premiers championnats d'Europe espoirs ont lieu en 1995. Pendant vingt-et-un ans les championnats d'Europe sont réservés aux jeunes catégories (juniors et espoirs). Les championnats d'Europe élite (professionnels, hommes et femmes) sont organisés pour la première fois en 2016. Initialement prévus à Nice, ils sont déplacés à Plumelec en Bretagne en raison de l'attentat du 14 juillet 2016. A partir de 2018 et tous les quatre ans, les championnats élites ont lieu dans le cadre des Championnats sportifs européens qui rassemblent différentes disciplines; les épreuves juniors sont alors organisées dans une autre localité.

Tableau des médailles globales 
En incluant les éditions 1995 à 2022.

Palmarès des championnats d'Europe élites

Courses masculines

Course en ligne

Contre-la-montre

Courses féminines

Course en ligne

Contre-la-montre

Contre-la-montre relais mixte

Palmarès des championnats d'Europe espoirs

Courses masculines

Course en ligne

Contre-la-montre

Courses féminines

Course en ligne

Contre-la-montre

Contre-la-montre relais mixte

Palmarès des championnats d'Europe juniors

Courses masculines

Course en ligne

Contre-la-montre

Contre-la-montre par équipes

Courses féminines

Course en ligne

Contre-la-montre

Contre-la-montre relais mixte

Notes et références

Voir aussi 
 Championnats du monde de cyclisme sur route
 Championnats du monde de cyclisme sur piste
 Championnats du monde de cyclisme sur route juniors
 Championnats du monde de cyclisme sur piste juniors
 Championnats d'Europe de cyclisme sur piste

Lien externe 
 , ,  Site de l'Union européenne de cyclisme

Cyclisme route championnat europe